Luckhausen ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Luckhausen (Remscheid), eine Ortslage von Remscheid, Deutschland
 Luckhausen ZH, ein Weiler in der Gemeinde Illnau-Effretikon, Schweiz

Siehe auch:
 Lockhausen